Барбу Катарджу (; , Бухарест, княжество Валахия — , Бухарест, Объединённое княжество Валахии и Молдавии) — румынский государственный и политический деятель, первый премьер-министр и министр финансов Объединённого княжества Молдавии и Валахии, журналист. Жертва политического убийства.

Биография 
С 1825 по 1834 год жил за границей, изучал право, историю и философию в Париже. Вернувшись в Валахию, активно занимался политической деятельностью, был членом Ассамблеи Валахии. Противник насилия и вооружённого переворота, во время революции 1848—1849 годов путешествовал за границей, работая в качестве журналиста.

После Весны народов, вернулся на родину. Будучи консервативным политиком, считал, что только эволюционный путь, а не революция, является лучшим способом модернизации управления государством и возможностью для объединения неокрепшей ещё Румынии. Он также выступал за аристократическую республику с властью бояр.

Прекрасный оратор, он быстро завоевал признание и стал лидером Консервативной партии. Александр Иоанн I Куза назначил его министром финансов Объединённого княжества Молдавии и Валахии.

15 февраля 1862 года Барбу Катарджу был приведён к присяге на должность первого в истории Румынии Премьер-министра Объединённого княжества Молдавии и Валахии.

Вступив должность премьера, Барбу Катарджу попытался провести ряд реформ, в том числе, экономических. Благодаря его стараниям, были приняты законы о сельскохозяйственном налоге и налоге на содержание дорог и мостов. Среди нереализованных, остались его планы по предоставлении концессии на постройку первой в Румынии железной дороги.

Самым главным стремлением правительства Барбу Катарджу было проведение сельскохозяйственной реформы. Проект Катарджу предусматривал, что крестьяне должны будут получить небольшие земельные наделы, при чём, в аренду, а не в частную собственность. Эти планы вызвали недовольство как среди консерваторов, так и у либеральной оппозиции.

20 июня 1862 года Барбу Катарджу был застрелен в упор, когда выходил с заседании парламента. Убийца так и не был установлен. Убийство лишило Консервативную партию сильного лидера. В результате они быстро потеряли власть, а Б. Катарджу был заменён более прогрессивным политиком — Николае Крецулеску.

Несмотря на относительную непопулярность Б. Катарджу, на месте его гибели был установлен памятник, простоявший до 1984 года.

Ссылки 
 Barbu Catargiu, asasinat politic 

Министры финансов Румынии
Журналисты Румынии
Убитые политики
Политики Румынии
Нераскрытые убийства
Застреленные в Румынии